Chessmaster — серія комп'ютерних шахових програм, які включають в себе навчальні курси для гравців усіх рівнів, складені міжнародним майстром Джошуа Вайцкіним.

Серія Chessmaster почалася в 1986 році з версії 2000, розробленої . Гра була випущена на платформах Amiga, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, Macintosh і DOS. У 1988 році вийшла версія The Chessmaster для ігрової приставки NES, а в 1991 — для SNES. У 1991 році був випущений Chessmaster 3000 для Windows 3.x і в 1995 році для PlayStation. Останньою версією є 11-е видання, випущене в 2007 році.

Версії 

Шахові рушії
Комп'ютерні шахи
Відеоігри з двовимірною графікою
Відеоігри, розроблені в США
Ігри для Nintendo DS
Ігри для Game Boy Advance
Ігри для ZX Spectrum
Відеоігри 1986